Milloux peut faire référence à : 
 Henri Milloux (1898-1980), mathématicien français.
 William Milloux, cycliste français.
 Milloux, un hameau intégré à la ville de Chaillac dans le département de l'Indre.